Коко́шкин — русская фамилия:
 Кокошкины — русский дворянский род.
 
 Кокошкин, Николай Александрович (1791—1873) — действительный тайный советник, чрезвычайный посланник и полномочный министр при дворе короля саксонского и при герцоге Альтенбургском.
 Кокошкин, Сергей Александрович (1796—1861) — генерал от инфантерии, обер-полицмейстер в Санкт-Петербурге, последний генерал-губернатор Малоросcии.